Química: Residu (química), producte d'un procés de fraccionament.
 Matemàtiques 
 Residu (aritmètica), en la divisió de dos nombres enters diferència entre el dividend i el producte del divisor pel quocient enter.
 Teorema xinès del residu, resultat d'aritmètica modular que tracta de la resolució de sistemes de congruències.
 Residu (anàlisi complexa), nombre complex que descriu el comportament de les integral.
 Medi ambient:
 Residu (deixalles), allò que resta d'un tot després de sostreure'n una o més parts.
 Residu radioactiu, residus que contenen elements químics radioactius que no tenen un propòsit pràctic.
 Residu alimentari, qualsevol substància comestible, crua o cuinada, que és descartada.
 Residu electrònic o residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE), residu constituït per restes d'aparells i els seus components.